La  de la coupe du monde de hockey sur gazon a lieu du 24 novembre au 8 décembre 2002 à Perth en Australie.

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Championnat du monde en 2002
Championnat du monde à Perth (Australie-Occidentale)
Événement sportif en Australie
Sport en Australie en 2002